

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Florentynów – część wsi Kraszew Wielki w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Dmosin
 Florentynów – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Lutomiersk 
 Florentynów – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kodrąb 
 Florentynów – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Parzęczew
 Florentynów – część wsi Kępie w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Kozłów